

Населені пункти та їхні частини

 Бжезінкі — село в гміні Єльч-Лясковіце Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Бжезінкі — село в гміні Кобеле-Вельке Радомщанського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезінкі — село в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезінкі — село в гміні Варка Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезінкі — село в гміні Пйонкі Радомського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезінкі — село в гміні Волчин Ключборського повіту Опольського воєводства
 Бжезінкі — село в гміні Вренчиця-Велька Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Бжезінкі — село в гміні Маслув Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезінкі — село в гміні Водзіслав Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезінкі — частина села Став у гміні Холм Холмського повіту Люблінського воєводства
 Бжезінкі — частина села Кумув-Плебанський в гміні Лісневичі Холмського повіту Люблінського воєводства
 Бжезінкі — частина села Овадув у гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Бжезінкі — частина села Сворава в гміні Поддембіце Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Бжезінкі — частина села Ловчув у гміні Тухув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжезінкі — частина села Завада в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжезінкі — частина села Зґлобиці в гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Бжезінкі — частина села Вейдо в гміні Лисе Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезінкі — частина села Варшавиці в гміні Собене-Єзьори Отвоцького повіту Мазовецького воєводства
 Бжезінкі — частина села Повонзький в гміні Лешно Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Бжезінкі — частина села Віделкі в гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезінкі — частина села Луґі-Валецькі в гміні Валч Валецького повіту Західнопоморського воєводства
 Бжезінкі — колонія в гміні Ґельнюв Пшисуського повіту Мазовецького воєводства
 Бжезінкі — колонія в гміні Опатув Клобуцького повіту Сілезького воєводства
 Бжезінкі — колонія в гміні Малогощ Єнджейовського повіту Свентокшиського воєводства
 Бжезінкі — осада в гміні Збічно Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бжезінкі — осада в гміні Лаґув Свебодзінського повіту Любуського воєводства
 Бжезінкі — осада в гміні Велень Чарнковсько-Тшцянецького повіту Великопольського воєводства

Примітки